Harry Brown (film)
 Harry Bingham Brown – amerykański pionier awiacji
 Harry Joe Brown – amerykański reżyser i producent
 Harry Brown (pisarz) – amerykański pisarz i scenarzysta

Zobacz też 
 
 Harry Browne